

Patronyme

Toponyme 
 Blecua y Torres, commune dans la province de Huesca, communauté autonome d'Aragon comarque de Hoya de Huesca.